No More Mr. Nice Guy — песня американской шок-рок-группы Alice Cooper, вышедшая на альбоме 1973 года Billion Dollar Babies. Песня была выпущена в качестве сингла и достигла #25 позиции в чартах США и 10-й позиции в чартах Великобритании. Песня способствовала тому, что альбом Billion Dollar Babies достиг #1 как в США, так и в Британии.

Песня написана Элисом Купером и Майклом Брюсом в 1972 году. По словам Купера, он написал «No More Mr. Nice Guy» о реакции матери на его концертные выступления.

Кавер версия песни записана американской треш-метал-группы Megadeth, записанная для фильма «Электрошок». Это единственный сингл, где Дэйв Мастейн записывал все гитарные партии.

Список композиций 
 «No More Mr. Nice Guy» — 3:02
 «Different Breed» — 3:50
 «Demon Bell» — 3:56

Участники записи 
 Дэйв Мастейн — все гитары, вокал
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара
 Ник Менца — барабаны

Чарты

В культуре 
 Фильм «Мрачные тени» (2012 год).

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1973 года
Песни Элиса Купера
Песни Megadeth
Композиции хард-рока
Синглы Warner Bros. Records